Josep Asens Giol, militant de la CNT i exiliat a França el 1939
 Josep Asens Huguet, (1923-2015) sacerdot i militant antifranquista a Reus